CVC, sigle composé des deux lettres C et V, peut faire référence à :
 Card Verification Code (en français, cryptogramme visuel), un code présent sur les cartes bancaires ;
 Card Verifiable Certificate, un certificat numérique ;
 Chauffage, ventilation et climatisation, un acronyme utilisé dans le BTP ;
 Club des villes cyclables, ancienne dénomination du Club des villes et territoires cyclables ;
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football ;
 Conseil de la vie collégienne, qui est aux collèges français ce que le conseil des délégués pour la vie lycéenne est aux lycées ;

CVC  est aussi un code qui peut faire référence à :
 , sur la Péninsule d'Eyre, en Australie-Méridionale, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Centre-Avia, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code